Unter König von Mallorca versteht man

 einen Titel des spanischen Monarchen; derzeit geführt von Felipe VI.
 den Titel eines Herrschers im mittelalterlichen Königreich Mallorca
 ein Lied von Jürgen Drews aus dem Jahr 2000, siehe König von Mallorca (Lied)